Die Abkürzung INPI bezeichnet die folgenden nationalen Patentämter:
 Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, Argentinien
 Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasilien)
 Institut national de la propriété industrielle, Frankreich
 Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Portugal)

Siehe auch:
 Instituto Nacional de Propiedad Industrial, Chile (INAPI)

Abkürzung